Истрия може да се отнася за:

 Истрия – полуостров в Адриатическо море.
 Истрийска жупания - жупания в Хърватия.
 Истрия – гръцка колония на добруджанския черноморски бряг, днес в Румъния.
 Истрия - община в Румъния, близо до колонията Истрия.
 Истрия (село) – село в Румъния, център на община Истрия.